Веллуру:

 Веллуру — город в штате Тамилнад, Индия.
 Веллуру — округ в штате Тамилнад, Индия.